Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Turski (1943-2013) – dziennikarz
 Czesław Turski (1919-2000) – kardiochirurg
 Feliks Paweł Turski (1729-1800) – biskup
 Jan Kanty Turski (1832-1870) – poeta
 Jan Turski (1940-2016) – polityk
 Józef Klejnot-Turski (1889-1958) – kapitan żeglugi wielkiej
 Józef Szczęsny Turski (1883-1955) – chemik
 Józef Turski (1900-1986) – generał
 Kaya Turski (ur. 1988) – narciarka kanadyjska
 Łukasz Turski (ur. 1943) – fizyk
 Marcin Turski (ur. 1973) – kierowca
 Marian Turski (ur. 1926) – historyk, dziennikarz
 Ryszard Turski (ur. 1929) – socjolog
 Stanisław Turski (1882-1938) – podpułkownik
 Stanisław Turski (1906-1986) – matematyk
 Stefan Turski (1875-1945) – aktor, reżyser
 Władysław Marek Turski (1938-2013) – informatyk
 Wojciech Turski (1756-1824) – publicysta, tłumacz, poeta i pamiętnikarz
 Zbigniew Turski (1908-1979) – kompozytor